Олег Кудрявцев:
 Кудрявцев, Олег Константинович (1917—1997) — советский и российский инженер-конструктор.
 Кудрявцев, Олег Фёдорович (род. 1953) — доктор исторических наук, профессор МГИМО.